Мицуи:

Mitsui, Mitsui Group — японская группа компаний, один из четырёх основных дзайбацу:
 Mitsui & Co.
 Mitsui Sumitomo Insurance Group
 Mitsui O.S.K. Lines, a shipping company
 Mitsui Chemicals
 Mitsui Fudosan
 Mitsui Rail Capital (MRCE)
 Mitsui Oil Exploration Co.
 Mitsui Engineering & Shipbuilding
 Kinkisharyo-Mitsui
 Mitsui Babcock

Персоны:
 Мицуи, Айка — японский идол, певица, участница поп-группы Morning Musume.